Edessa var det historiske navn på en by i Mesopotamien, nu Şanlıurfa, Tyrkiet.

Edessa kan også referere til:

 Edessa (insekt), en stor familie af tæger Pentatomidae
 Edessa (Grækenland)
 Grevskabet Edessa, en korsfarerstat
 Osroene, et gammelt kongerige og provins i Romerriget
 Bispedømmet i Edessa
 Edessa, fødselsnavn på Jarael, en karakter i tegneserien <i id="mwFw">Star Wars: Knights of the Old Republic</i>

Se også